Formula Atlantic sezona 2001 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo leta 2001.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R20=odstopil, toda uvrščen NS=ni štartal 

2001 v športu
2001